Die zehnte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series X) startete im April 2016 und endete im April 2017.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gehen 8 Rennen ein: jeweils der Boston-, der London-, der Berlin-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2016 und der Tokio-Marathon und der Boston-Marathon 2017, sowie der Marathon der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro.

Punkte werden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet werden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Endergebnis

Männer

Frauen

Weblinks 
 Website der World Marathon Majors

2016/17
Leichtathletikveranstaltung 2016
Leichtathletikveranstaltung 2017